Élection partielle à Blackburn  peut faire référence à :
L'élection partielle à Blackburn en 1853
L'élection partielle à Blackburn en 1869
L'élection partielle à Blackburn en 1875